Wood River kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wood River (Illinois)
Wood River (Nebraska)